

Geografia

Austria 
 Grafenstein – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land

Niemcy 
 Grafenstein – dzielnica Marktredwitz

Osoby 
 Ben von Grafenstein – niemiecki reżyser